Afghani – abitanti dell'Afghanistan
 Afghani – altro nome dei Pashtun, gruppo etnico dell'Asia che corrisponde in buona parte agli abitanti dell'Afghanistan
 Afghani – valuta dell'Afghanistan
 Jamal al-Din al-Afghani – teologo iraniano